Robin Duvillard (ur. 22 grudnia 1983 w Grenoble) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Robin Duvillard pojawił się 8 grudnia 2001 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajął 27. miejsce. W 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie był piętnasty. Podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Kranju był dwunasty w biegu łączonym na 30 km, a rywalizacji na dystansie 15 km klasykiem nie ukończył. W Pucharze Świata zadebiutował 6 lutego 2004 roku we francuskiej miejscowości La Clusaz, gdzie w biegu na 15 km techniką dowolną zajął 73. miejsce. Pierwsze punkty zdobył w 8 marca 2008 roku w Oslo, zajmując 21. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2010/2011, który ukończył na 51. miejscu. W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, zajmując 33. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym i jedenaste w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme indywidualnie uplasował się na 44. pozycji w biegu na 15 km stylem dowolnym, a w sztafecie Francuzi zajęli tym razem dziewiąte miejsce. Uczestniczył także w igrzyskach olimpijskich Vancouver w 2010 roku, ale rywalizację w biegu łączonym na 30 km zakończył na 50. miejscu.

Brązowy medalista Zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty (2010), w drużynowym biegu patrolowym na 25 km.

Jest żołnierzem Francuskich Sił Zbrojnych.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Duvillard nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 10.
 sezon 2017: 12.
 sezon 2019: 9.

Miejsca na podium

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 
 efms 
 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Francuscy wojskowi
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Grenoble
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007